zniekształcenie – mechanizm obronny (psychologia)
 zniekształcenie – u roślin jeden z objawów chorobowych
 zniekształcenie (mechanika) 
 zniekształcenie (optyka)